

Geografia

Francia 
 Bougy – comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Bougy-lez-Neuville – comune nel dipartimento del Loiret (Centro-Valle della Loira)

Svizzera 
 Bougy-Villars, già Bougy-Milon – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)